Каллен Дуглас (, род. , Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский актёр и сценарист.

Биография 
Родился в 1967 году в семье журналиста Дика Баумбаха и его жены Дайан (в девичестве Тафт), медсестры. В 1986 окончил американскую музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке.

Карьера 
Дуглас снимался во многих известных телесериалах, таких как «Побег», «Настоящая кровь», «Особо тяжкие преступления» и «Анатомия страсти», а также появился в фильме «Одержимость Майкла Кинга».

С 2013 по 2014 играл гостевую роль Эдисона По в телесериале «Агенты Щ. И.Т.».

Личная жизнь 
Дуглас встретил свою будущую жену Рэйчел в городе Джексон, штат Миссисипи, когда играл в мюзикле под названием «Eden». Они поженились в 1994 году, у пары было двое детей: сыновья Гэбриел и Кэмерон. Гэбриел родился с синдромом Дауна, в пятнадцать лет ему была диагностирована лейкемия. Дуглас с семьёй живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки